Stedocys är ett släkte av spindlar. Stedocys ingår i familjen spottspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spottspindlar
Stedocys